Indonesië
 Mlarak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java.
 Mlarak (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java.